Туулос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Туулос, Вильхо (фин. Vilho Immanuel Tuulos; 26 марта 1895 — 2 сентября 1967) — финский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Туулос, Калле (фин. Kalle Kustaa Tuulos; 15 мая 1930 — 4 марта 2001) — фигурист из Финляндии, восьмикратный чемпион Финляндии в мужском одиночном катании.